China Open 2016 steht für folgende Sportturniere:

 China Open 2016 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2016 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2016 (Squash), Squashturnier
 China Open 2016 (Tennis), Tennisturnier
 China Open 2016 (Badminton), Badmintonturnier